Monte Carlo (1930), een Amerikaanse film uit 1930.
 Monte Carlo (2001), een Nederlandse film uit 2001.
 Monte Carlo (2011), een Amerikaanse film uit 2011.